Federació Valenciana de Pesca, màxima institució reguladora de la pesca esportiva al País Valencià
 Partit Popular Progressista (del seu nom en alemany Fortschrittliche Volkspartei), partit polític històric d'Alemanya